Veneto steht für:

 Venetien (Regione del Veneto), eine Region in Italien
 Venetische Sprache (romanisch) (Łéngoa vèneta), eine romanische Sprache
 Via Veneto (Via Vittorio Veneto), eine Straße in Rom
 Veneto (Rigas Fereos), Dorf in der griechischen Gemeinde Rigas Fereos

Veneto ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Veneto (1480?–1530?), italienischer Maler
 Paulus Venetus (1369?–1429), italienischer Philosoph und Theologe

Siehe auch:
 Liste der Gemeinden in Venetien mit Orten mit Namensbestandteil „Veneto“
 Vittorio Veneto (Begriffsklärung)